

Пономарьово — селище, Первомайський район, Оренбурзька область
 Пономарьово — село, Усть-Калманський район, Алтайський край